Ван Сюаньцэ́ () — дипломат империи Тан в VII веке, родился в городе Лоян, который тогда был второй столицей страны. Ван Сюаньцэ 4 раза был с дипломатической миссией в Индии.

Глава области 
Ван Сюаньцэ был главой области Жунчжоу (融州).

Заместитель посла 
В 641 году (15 год правления под девизом «Чжэньгуань», 貞觀十五年) Харша Шильдитье (Harsha Sīlāditya), князь династии Харша в Магадхе (Северная Индия) отправил посла ко двору Империи Тан.

В 643 году (17 год правления под девизом «Чжэньгуань», 貞觀十七年), император династии Тан Тай-цзун Ли Шиминь решил отправить дипломатическую миссию в Индию во главе с Ли Ибяо (), его помощником был назначен Ван Сюаньцэ, для которого это было его первое путешествие в Индию.

Легенда 二十二年，右卫率府长史王玄策使西域，为中天竺所钞，弄赞发精兵从玄策讨破之，来献俘。（Оуян Сю(歐陽修)、Сон Ци(宋祁),《新唐書·列传第一百四十一上 吐蕃上》） 
В 647 году танский император Тай-цзун послал Ван Сюаньцэ в Индию в должности главы делегации. Тот достиг Индии весной следующего, 648 года, но почти в то же время в Магадхе старый царь Харша Шильдитье умер и его канцлер Арджуна (Arunasva) произвёл переворот и сам стал царём, после чего послал своих людей, чтобы они напали на китайскую делегацию. Индийцы схватили почти всех членов делегации, но Вану и его помощнику Цзян Шижэнь () удалось скрыться.

Ван Сюаньцэ решил отомстить этому мятежнику и помочь наследнику старого царя. Ван Сюаньцэ и Цзян Шижэнь поехали в Тибет и Непал, где встретились с Сонгцен Гампо и Нарендра Дева (Narendra-deva) и взяли у них 8200 солдат (Тибет — 1200, Непал — 7000 всадников). Затем Ван Сюаньцэ возглавил это войско и вернулся в Магадху. Войска Вана разбили мятежников в течение трех дней, Арджуна бежал из столицы, но был схвачен и позже пленником доставлен в Китай. Ван Сюаньцэ нашёл наследника и помог ему стать новым царем, после чего распустил войско и вернулся с делегацией Индии в Китай.

Третье и Четвертое путешествия в Индию 
Во время своих последующих путешествий Ван Сюаньцэ ввёз в Китай непальский шпинат и индийскую технологию тростникового сахара.

Литература 
 Лю Сюй (劉昫)：《Цзю Тан Шу （舊唐書）》
 Оуян Сю (歐陽修)、Сон Ци (宋祁)：《Синь Тан Шу （新唐書）》
 Tansen Sen. Buddhism, Diplomacy, and Trade: The Realignment of Sino-Indian Relations, 600-1400. University of Hawaii Press, 2003 - 388 p. Google-book

Ссылки 

Путешественники в Индию
Персоналии по алфавиту
Дипломаты Китая
Персоналии:Тан
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения